Оушен-Сити (; ) — название ряда населённых пунктов США, расположенных на берегах океанов.

  — поселение в штате Вашингтон.
  — парк штата.
  — городок в Мэриленде.
  — поселение в Мэриленде.
  — город в Нью-Джерси.
  — футбольная команда города.
 Оушен-Сити — поселение во Флориде.

См. также 
 Оушен и Сити